Karif steht für

Karif (Wind), der Name eines Windes.
Maserati Karif, ein italienischer Sportwagen, der nach dem vorgenannten Wind benannt wurde.